Bobby Brown kan syfta på:
 Bobby Brown (artist) (född 1969), en amerikansk musikartist
 Bobby Brown (Goes Down), en låt från 1979 av den amerikanske artisten Frank Zappa
 Bobby Brown (freestyleåkare) (född 1991), en amerikansk freestyleåkare
  (1923–2020), en skotsk fotbollsspelare